Marano è un cognome di lingua italiana.

Origine e diffusione 

Il cognome sembra derivare da toponimi.

In Italia la forma Marano conta circa 2099 presenze.

Varianti e frequenze:
 Marani 2182
 Maran 986
 Maranesi 320
 Maranini 239
 Marana 123

Il cognome Marano è tipico dell'Italia centro-meridionale.

La variante Marani compare nel modenese-bolognese, cesenate-riminese, San Marino, Marche, Milano, veronese, area di Roma .

La variante Maran è tipica del Veneto. 

La variante Marana è tipicamente veronese e vicentina.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani